DeKalb désigne :

 Johann de Kalb, baron allemand (1721-1780).

 :
 DeKalb, une ville située dans l’Illinois ;
 De Kalb, une ville située dans l’État de New York ;
 De Kalb, une ville située dans le Mississippi ;
 De Kalb, une ville du comté de Buchanan, dans le Missouri.
 DeKalb, une ville située dans le Texas.
 DeKalb, un township du comté de DeKalb dans l'Illinois.

Voir aussi 

Homonymie de localités aux États-Unis